Estes são os resultados do Campeonato Sul-Americano Sub-23 de Atletismo de 2016 que ocorreram de 23 a 25 de setembro de 2016  na Villa Deportiva Nacional, em Lima, no Peru.

Resultado masculino

100 metros 

Bateria – 23 de setembroVento:Bateria 1: -2.1 m/s, Bateria 2: -2.2 m/s

Final – 24 de setembroVento:+1.4 m/s

200 metros 

Bateria – 24 de setembroVento:Bateria 1: -1.3 m/s, Bateria 2: -1.5 m/s

Final – 25 de setembroVento:0.0 m/s

400 metros 

24 de setembro

800 metros 

24 de setembro

1.500 metros 

23 de setembro

5.000 metros 

25 de setembro

10.000 metros 

23 de setembro

110 metros barreiras 

24 de setembroVento: +0.4 m/s

400 metros barreiras 

25 de setembro

3.000 metros com obstáculos 

24 de setembro

Revezamento 4x100 m 

24 de setembro

Revezamento 4x400 m 

25 de setembro

20 km marcha atlética 

24 de setembro

Salto em altura 

24 de setembro

Salto com vara 

25 de setembro

Salto em comprimento 

24 de setembro

Salto triplo 

23 de setembro

Arremesso de peso 

24 de setembro

Lançamento de disco 

25 de setembro

Lançamento de martelo 

24 de setembro

Lançamento de dardo 

23 de setembro

Decatlo 

23 – 24 de setembro

Resultado feminino

100 metros 

24 de setembroVento: 0.0 m/s

200 metros 

25 de setembroVento: 0.0 m/s

400 metros 

24 de setembro

800 metros 

24 de setembro

1.500 metros 

23 de setembro

5.000 metros 

25 de setembro

10.000 metros 

23 de setembro

100 metros barreiras 

24 de setembroVento: +0.0 m/s

400 metros barreiras 

25 de setembro

3.000 metros com obstáculos 

24 de setembro

Revezamento 4x100 m 

24 de setembro

Revezamento 4x400 m 

25 de setembro

20 km marcha atlética 

25 de setembro

Salto em altura 

24 de setembro

Salto com vara 

24 de setembro

Salto em comprimento 

24 de setembro

Salto triplo 

23 de setembro

Arremesso de peso 

24 de setembro

Lançamento de disco 

25 de setembro

Lançamento de martelo 

24 de setembro

Lançamento de dardo 

23 de setembro

Heptatlo 

24 a 25 de setembro

Ligações externas 

 Página oficial da CONSUDATLE

Resultados